Чемпионат Молдовы по русским шашкам среди женщин 2014 прошёл с 18 по 23 марта по круговой системе. В турнире участвовало 8 спортсменок. Победила титулованная международный мастер Елена Сковитина.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте секции-64 ФМЖД

2014 год в шашках